Königsborn ist der Name von: 

 Königsborn (Biederitz), Ortsteil der Gemeinde Biederitz im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Königsborn (Unna), Stadtteil von Unna in Nordrhein-Westfalen
 Königsborn (Gonsbach), Quellfluss des Gonsbachs in Rheinland-Pfalz, siehe auch: Mainz-Finthen#Der Königsbornbach
 Zeche Königsborn, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Unna 
 einer Schichtquelle und einer anliegenden ehemaligen Bierbrauerei in Mainz-Finthen, Mainz, Rheinland-Pfalz